La Fronda puede referirse en esta enciclopedia a:

 La Fronda, (del fr. fronde), una serie de movimientos de insurrección ocurridos en Francia entre 1648 y 1653.
 La Fronda, periódico de orientación nacionalista que apareció en Argentina en1919 fundado por Francisco Uriburu (hijo).
 La Fronda, periódico feminista fundado por Marguerite Durand en 1897.